Michel Denisot (né en 1945), journaliste et homme de télévision français ;
 Nicolas Denisot (1515-1559), dit le comte d'Alsinois, poète français, membre de la Pléiade.
Patronyme français